Saint-Usage, commune française de l'Aube
 Saint-Usage, commune française de la Côte-d'Or